On Your Radar () — четвёртый релиз и третий студийный альбом британско-ирландской девичьей поп-группы The Saturdays, вышедший в 2011 году.

Синглы 
 «Notorious» (), релиз 22.05.2011, первый сингл с альбома, занявший 8 строчку британского чарта. Девушки описали новую пластинку как "более взрослую", по сравнению с предыдущими работами. Видеоклип иллюстрирует превращение солисток «в плохих девчонок», о которых поется в песне — в первой половине ролика солистки в образах секретарш работают в офисе, но после рабочего дня все вместе отправляются на танцпол, переодевшись в лифте из строгих костюмов в яркие модные наряды.
 «All Fired Up» (), релиз 04.09.2011, второй сингл, спродюсированный студией Xenomania, известной своим сотрудничеством с Girls Aloud. В чарте сингл достиг 3 строчки. По словам солисток, песня стала самой танцевальной как за все их творчество, так и на альбоме, хотя в нём представлено много различных жанров. Видеоклип подчеркивает зажигательную композицию — в большей части сцен девушки танцуют в черных платьях со шлейфами в темном помещении, освещенном большими лампами. Также солистки появляются в белых нарядах и в блестящих в индивидуальных сценах.
 «My Heart Takes Over» (), релиз 13.11.2011, третий сингл достиг лучшего результата в чарте Шотландии (8 строчка), тогда как в Британии занял лишь 15-ю, став вторым их синглом после «Work», не попавшим в топ-10. Видеоклип на эту балладу напоминает одну из предыдущих работ группы - «Issues» — за исключением того, что девушки гуляют на фоне зимних пейзажей, одетые в пальто и шапки.

Список композиций 
1. All Fired Up - 3:13
2. Notorious - 3:12
3. Faster - 3:54
4. My Heart Takes Over - 4:06
5. Get Ready, Get Set - 3:28
6. The Way You Watch Me (featuring Travie McCoy) - 3:29
7. For Myself - 3:24
8. Do What You Want With Me - 3:37
9. Promise Me - 3:22
10. Wish I Didn't Know - 3:42
11. White Lies - 4:02
12. Last Call - 3:57

Бонусы UK 
13. I Say OK - 3:47
14. Move On U - 3:24

Бонусы предзаказа на iTunes 
4.  My Heart Takes Over" (Radio Edit) - 3:44
15. On Your Radar - The Making Of The Album" (Video) 
16. Notorious" (Music Video) - 3:12
17. All Fired Up" (Music Video) - 3:13
18. My Heart Takes Over" (Music Video) - 3:44

Позиции в чартах

Участники записи 
 Фрэнки Сэндфорд
 Уна Хили
 Рошель Вайзмен
 Ванесса Уайт
 Молли Кинг

Примечания 

Альбомы The Saturdays
Альбомы, спродюсированные MNEK
Альбомы Fascination Records